Litobrenthia är ett släkte av fjärilar. Litobrenthia ingår i familjen gnidmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnidmalar
Litobrenthia